Argendorf ist ein deutscher Ortsname:
 Argendorf (bis 1938 Argelothen), Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, seit 1946: Priosjorje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Burg Argendorf, Alternativname von Ariendorf, einem Stadtteil von Bad Hönningen, Rheinland-Pfalz, Deutschland

und ein Personenname:
 Otto Argendorf († 21. Oktober 1996), Politiker (CDU) und Gewerkschafter